Detta är en lista över sjöar i Hjo kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Hjo kommun.

Lista

Externa länkar

Hjo kommun
 Lista